Bannay se poate referi la:
Bannay, localitate în departamentul Cher, Franța
Bannay, localitate în departamentul Marne, Franța